Battaglia di Cuddalore (1758) avvenuta durante la Guerra dei sette anni;
 Battaglia di Cuddalore (1783) avvenuta durante la Rivoluzione americana.